Werner je německé osobní jméno:
 Werner (rod), český rod šlechticů v 19. a 20. století

příjmení osob
 Abraham Gottlob Werner (1749–1817) – německý geolog a mineralog
 Anton von Werner (1843–1915) – německý malíř
 Alfred Werner (1866–1919) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny
 Björn Werner (* 1990) – americký fotbalista
 Celestin Werner (1735–1813) – poslední opat cisterciáckého kláštera v Plasích
 Franz Werner (1881–1947) – československý politik německé národnosti
 Friedrich Werner von der Schulenburg (1875–1944) – německý diplomat, popravený po atentátu na Adolfa Hitlera
 Christian Werner – více osob, rozcestník
 Ivo Werner (* 1960) – český a německý tenista, reprezentant ČSSR a SRN
 Jan Werner (1933–2021) – stavební inženýr a esperantista
 Karel Werner – více osob, rozcestník
 Timo Werner (* 1996) – německý fotbalista a reprezentant
 Wendelin Werner (* 1968) – německo-francouzský matematik

křestní jméno
 Seznam článků začínajících na „Werner“

viz také Verner

Německá příjmení
Židovská příjmení